Oosterstraat (Baarn) — een straat in Baarn, in de Nederlandse provincie Utrecht
 Oosterstraat (Groningen) — een winkelstraat in het centrum van de Nederlandse stad Groningen
 Oosterstraat (Haarlem) - een straat in Haarlem, in de Nederlandse provincie Noord-Holland

Zie ook 
 Oosterstraat 1 (Baarn) — een bedrijfspand in Baarn, een gemeentelijk monument
 Oosterstraat 49 (Scheemda) — een boerderij in Scheemda, een  rijksmonument
 Oosterstraat 67 (Warffum) — een rijksmonument in Warffum, in de Nederlandse provincie Groningen
 Oosterpark (doorverwijspagina)